Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Herbst, tendo sido descrita no ano de 1780.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Buprestis haemorrhoidalis - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Buprestis haemorrhoidalis - NCBI Taxonomy Database
 Buprestis haemorrhoidalis - Global Biodiversity Information Facility
 Buprestis haemorrhoidalis - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
haemorrhoidalis
Coleópteros descritos em 1780